Il Miami Masters 2003 (conosciuto anche come NASDAQ-100 Open, per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. È stata la 19ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2003. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 19 marzo al 30 marzo 2003.

Campioni

Singolare maschile 

 Andre Agassi ha battuto in finale  Carlos Moyá 6–3, 6–3

Singolare femminile 

 Serena Williams ha battuto in finale  Jennifer Capriati 4–6, 6–4, 6–1

Doppio maschile

 Roger Federer /  Maks Mirny hanno battuto in finale  Leander Paes /  David Rikl 7–5, 6–3

Doppio femminile

 Liezel Huber /  Magdalena Maleeva hanno battuto in finale  Shinobu Asagoe /  Nana Miyagi 6–4, 3–6, 7–5

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2003